Voglio andare a vivere in campagna può riferirsi a:
 Voglio andare a vivere in campagna – brano musicale di Toto Cutugno del 1995
 Voglio andare a vivere in campagna – album di Toto Cutugno